Berroa ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Berroa (* 1946), dominikanischer Gewichtheber
 Ignacio Berroa (* 1953), US-amerikanischer Schlagzeuger und Perkussionist